Шихсаидов — фамилия. Известные носители:
 Шихсаидов, Амри Рзаевич (1928—2019) — советский и российский востоковед.
 Шихсаидов, Хизри Исаевич (род. 1947) — российский государственный деятель.